Australian Open 2013 - gra mieszana – zawody mikstowe, rozgrywane w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 19–27 stycznia w Melbourne na kortach Melbourne Park.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Bibliografia 
 

Australian Open 2013
Australian Open – gra mieszana